dziadek (dziad), pradziadek (pradziad) – nazwa relacji w rodzinie
 dziadek (dziad) – ogólne określenie oznaczające mężczyznę w podeszłym wieku
Inne:
 dziadek – niegrający partner rozgrywającego w brydżu
 Dziadek – pseudonim Jana Skorobohatego-Jakubowskiego
 Dziadek – skała na wzgórzu Żarnowa w Łączkach Kobylańskich
 Dziadek – struga, dopływ Nurczyka
 Dziadek – turnia w polskich Tatrach Zachodnich
 Andrzej Dziadek – polski kompozytor
 Dziadek – jeden z pseudonimów Józefa Piłsudskiego
 Polka Dziadek – utwór muzyczny
 Dziadek – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Miory.

Zobacz też 

 Dziad – wędrowny żebrak
 Dziad – pseudonim Henryka Niewiadomskiego, polskiego gangstera żyjącego w latach 1948–2007, lidera gangu ząbkowskiego 
 Dziadek do orzechów – narzędzie i dzieła pod tym tytułem
 Dziadzia – pseudonim Michała Będkowskiego – znanego również jako Zeppy Zep – grafika i producenta muzycznego współpracującego m.in. z projektami Taco Hemingway, Taconafide oraz Flirtini
 Dzień Dziadka (22 stycznia)
 babcia

Relacje rodzinne